Cette liste présente les noms de magiciens notoires, illusionnistes, prestidigitateurs, mentalistes, bizarristes, selon un classement par date de naissance.

Nés dans la première moitié du  

 Nicolas-Philippe Ledru, dit Comus (1731 à 1807), français
 Henri Descremps (1746-1826), français
 Eustache Duval, dit Val (v1740-1809), français
 Giuseppe Pinetti (1750-1800), italien

Nés dans la deuxième moitié du  

 Antoine Préjean, dit Préjean (v1755-v1840), français
 Pierre-Joseph Locufier, dit Olivier (1765-1830), français
 Louis Comte (1783-1859), français
 Louis Courtois, dit Papa Courtois (1784-1859), belge
 Jules de Rovère (1797 - après 1864), français
 Adrien Goujon dit Adrien Delille ou Adrien (), français
 Jean Chalon, dit Châlon, ou Chalon Maffey (1789-1825), suisse
  (1793-1863), italien

Nés dans la première moitié du  

 « Monsieur Phillippe » (né Philippe Talon, 1802-1878), français
 Etienne Cotte, dit Conus (1803-??), français
 Henri-Joseph Donckele, dit Henri Robin (1803-1874), français
 Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871), français
 Julie Courtois, ou Julie Grandsart-Courtois (1813-??), belge
 Friedrich Wilhelm Frickel, dit Wijalba Frikell ou Frikell de Carlowka (1817-1903), allemand
 Joseph Velle (1837-1889), hongrois
 André-Joseph Grandsart (1813-1882), belge
 Buatier de Kolta (Joseph Buatier) (1847-1903), français
 Félicien Trewey (1848-1920), français

Nés dans la deuxième moitié du  

 Adelaide Herrmann (1853-1932), britannique
 Georges Méliès (1861-1938), français
 Auguste Lumière (1862-1954), français
 Frencesco Bénévol (1865-1939), italie
 David Devant (1868-1941), anglais
 Nicolas Casini (1874-1952), italien
 Harry Houdini (Ehrich Weiss) (1874-1926), américain
 Thomas Nelson Downs (1876-1938), américain
 Erik Jan Hanussen (1889-1933), autrichien
 Dai Vernon (David Frederick Wingfield Verner) (1894-1992), canadien
  (1894-1965), russe
 Cardini (1895-1973), anglais
 Zati Sungur(1884-1998), turc
  (1900-1991), italien, spécialiste du détournement d'attention, s'installe aux États-Unis en 1930
 S.W. Erdnase, auteur anonyme de The Expert at the Card Table

Nés dans la première moitié du  

  (Edward Malkowski) (1913-1991), américain
 Renélys (René Lachartre) (1913-1991), français 
 Mac Ronay (1913-2004), comédien et prestidigitateur fantaisiste français 
 Orson Welles (1915-1985), américain
 Jerry Andrus (1918-2007), américain
 Pierre Edernac (1919-2011), français
  (Abraham Pieter Adrianus Bongers) (1926–1980), néerlandais, trois fois champion du monde au grand prix de la FISM
 Tony Andruzzi (1925-1991), américain
 Eddy Taytelbaum (1925), néerlandais
 Gloria Jacobsen (1927-2002), américaine
 Charles Cameron (1927-2001), écossais
 James Randi (Randall James Hamilton Zwinge) (1928)
 James Hodges (1928 - 2019), français
 René Lavand (1928―2015), argentin (amputé d'un bras à l'âge de 9 ans, close-up, acteur dans L'Ours rouge)
  (1929―2006), écossais
 Arturo de Ascanio (1929-1997), espagnol
 Jacques Delord (1928―2006), français
 Michel de la Vega (1931-2009), français, illusionniste, hypnotiseur et pickpocket
 Dominique Risbourg (1932-), français, pickpocket
 Tony Shiels (1938), britannique
 Eugene Burger (1939), américain
 Garcimore (José Garcia Moreno) (1940―2000), espagnol
 Juan Tamariz (1942), espagnol
 Gérard Majax (Gérard Faier) (1943), français
 Jean Merlin (1944), français
 Christian Fechner (1944―2008), français ( en Grandes Illusions et en Invention à la FISM à Bruxelles en 1979)
 Ricky Jay (1948-2018), américain
 Darwin Ortiz (1948), américain spécialiste de la manipulation des cartes
 Jean-Pierre Vallarino (1949), français
 Francis Tabary (1949), français
 Maurice Saltano (1930-2017), français
 Otto Wessely (1945), double nationalité autrichienne et française
 Persi Diaconis (1945), américain

Nés dans la deuxième moitié du  
 Dominique Duvivier (1950-), français
  (1952-), américain
 Gaëtan Bloom (1952-), français
 Gerard Majax, francais
 Jose Garcimore , Espagnol
 Dominique  Webb, Français 
 Tommy Wonder (1953-2006), néerlandais
 Bernard Bilis (1955-), français
 Michael Ammar(1956-), américain
 David Copperfield (1956-), américain
 Gilles Arthur, français
 Jack Barlett (1957-), français
 Christian Chelman (1957-), belge
 Dani Lary (1958) , français
 Lance Burton (1960), américain
 Alain Choquette, (1962-) canadien
 Jonicoel (1962) , français 
 Carlos Vaquera, (1962-) espagne
 Bébel (1963-), français
 Erick Lantin (1963-), français
 Criss Angel (1967-), américain
 Luc Apers (1969-), belge
 Sylvain Mirouf (1970-), français
 Lionel Martin , francais
 Derren Brown (1971-), anglais
 David Stone (1972-), français
 Alexandra Duvivier (1973-), française
 Cyril Takayama (1973-), américano-japonais
 David Blaine (1973-), américain
 Jay Sankey, canadien
 Norbert Ferré (1975), francais
 Éric Antoine (1976-), français
 Ernesto Planas, Cubain
 Vincent C. (1981-), canadien
 Luc Langevin (1983), canadien
 Juan Mayoral, Espagnol
 Huanz Zheng , chinoise
 Nestor Hato, France
 Charlie Mag, Espagne
 Shin Lim (1991-), américain
 Erwan Boudiou, Francais
 Alberto Giorgi, Italien
 Mikael Szanyiel, Français 
 Mag Marin, Espagne
 Jimmy Delp, Francais
 Omar Pasha , Francais
 Fred Ericksen(1964), Français

Notes et références 

Magiciens